Comitatul Winston, conform originalului din limba engleză, Winston County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Winston, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Winston, statul  (Categorie și format)

Vezi și 

 Winston (dezambiguizare)
 Comitatul Winston (dezambiguizare)
 Districtul Winston (WT Twp FT - NC)

Dezambiguizare
Nume proprii